Olga Turchak (1967-), athlète kazakhe, spécialiste du saut en hauteur.
 Stefan Turchak (1938-1988), chef d'orchestre ukrainien.